Loke kan syfta på:

Loke – en av asagudarna i nordisk mytologi
Utgårdaloke – en jätte i nordisk mytologi
Loke (artist) – en trubadur
Loke (seriefigur) – en superskurk i Marvel Comics.
4862 Loke – en asteroid
Loke (åkattraktion) – en åkattraktion i nöjesparken Liseberg
HMS Loke – flera örlogsfartyg

Geografi

Antarktis 

 Mount Loke,

Slovenien 

 Loke v Tuhinju, ort, Kamnik, 
 Loke pri Zagorju, ort, Zagorje ob Savi, 
 Loke pri Mozirju, ort, Mozirje, 
 Loke (ort i Slovenien, Tabor), 
 Loke (ort i Slovenien, Nova Gorica),

Sverige 

 Loke, Östersunds kommun – en småort i Östersunds kommun
Loke (naturreservat)